În arabă noțiunea de rugăciune o întâlnim adesea sub denumirea de ‘’salah’’ care se traduce că invocare. Salah este  legătură musulmanilor cu Domnul și Creatorul lor și reprezintă respectul față de Allah, intoarecerea la El și găsirea sprijinului la El.
Rugăciunile se savrasesc  dimineață la răsăritul soarelui, la prânz, după-amiază,seară și după căderea nopțîi(după apus).
Ziua de adunare a musulmanilor este vinerea . Rugăciunea de vineri diferă de restul zilelor deoarece conține și o predică.
Credincioșîi sunt chemați la rugăciune prin adhan.
Adhanul cheamă de cinci ori pe zi oamneii la rugăciune. Adhan se aude din moscheile de pe întreg mapamondul. La început chemarea se strigă cu vocea, dar mai apoi s-a apelat la folosirea buhu-lui.
Evoluția tehnologiei a dus la instalarea boxelor pe minaretele moschelor .Persoană care se ocupă de acest lucru/adhan trebuie să fie neapărat bărbat și poartă denumirea de mu’adhdhin și este poziționat
Rugaciuea în orice religie reprezintă stâlpul credinței.

Tipuri de rugăciuni :
-       

‘’-Rugăciunile obligatorii (farz): Cele cinci timpuri de rugăciune, cele două unități obligatorii ale rugăciunii de vineri și rugăciunea de înmormântare sunt rugăciuni obligatorii. (Rugăciunea de înmormântare este o obligație de grup).

-          -Rugăciunile necesare (vajib):  

Rugăciunea vitr, rugăciunile de sărbătoare, rugăciunea care este jurământ (adak) sau rugăciunile facultative începute și neterminate. Rugăciunea vitr rămasă restantă trebuie neapărat recuperată.
-         

-Rugăciunile facultative (nafile):  

Rugăciunile tradiționale ale celor cinci timpuri de rugăciune, rugăciunea teravih și rugăciunea tehejjud (se împlinește noaptea) împlinită cu scopul de a primi recompensă, rugăciunea la intrarea într-o moschee sau mesjid (tehiyyetu-l mesjid), rugăciunile ișrak, duha (rugăciunea ce se efectuează după aparitția primelor raze ale soarelui, evvabin (rugăciunea ce se efectuează după rugăciunea de la asfințit), istihare, tesbih (rugăciunea de preaslăvire) sunt rugăciuni facultative. “[Coran]
Cele cinci rugăciuni 

1.       Rugăciunea de dimineață – este împărțită în patru unități. Două tradiționale și două obligatori.

2.       Rugăciunea de la prânz – alcătuită din zece unități.

3.       Rugăciunea de după amiază formată din opt secțiuni

4.       Rugăciunea de la asfințit – formată din cinci secțiuni.

Concluzii: 

Rugăciunile sunt formate din tradițîi,obiceiuri care ii freest pe oameni de lucruri rele .

Bibliografie

Anghelescu,Nadia “Introducere in islam ‘’Editura Enciclopedica,Bucuresti,1993
‘’

Coranul ‘’traducere din araba , Silvestru Octavian,IsopescuI,Editura ETA,Cluj

Islam